"Cuando los extraterrestres atacan" es el duodécimo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Es 1999, Fry todavía es repartidor y está entregando una pizza en un estudio de la Fox televisión. Están emitiendo el último episodio de la temporada de la serie "Abogada soltera" (parodia de Ally McBeal). En el episodio de hoy, el juez le recuerda a la letrada que no es ético acostarse con su cliente y que si lo que realmente le preocupa es el desarrollo del caso, debería acostarse con él. Justo en este instante, Fry derrama una bebida sobre la mesa e interrupe la emisión de la Fox. Mil años después, en Omicrón Persei 8 situado a mil años luz de la tierra, se interrumpe la recepción de la serie, por lo cual se envía una flota espacial a la tierra para saber cómo termina el episodio.

Fry intenta salvar a la tierra escribiendo el guion del final de la serie. Para filmarlo, cuenta con la ayuda de Bender y sus 3 cámaras (2 en los ojos y la otra por debajo del pecho). Leela hace del personaje de la abogada soltera, Farnsworth de juez, Zoidberg de fiscal y Amy y Hermes de jurado.

Al final Lrrr y Nddd (los extraterrestres) dan por bueno el final de la serie y se van pacíficamente de la Tierra. O eso cree Fry, pues al final, aparece Nueva York completamente bombardeada.

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececito de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999